Steuben County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Steuben County (Indiana) – okres státu Indiana
 Steuben County (New York) – okres státu New York